Yui Kamiji era la detentrice del titolo, ma è stata battuta in finale da Diede de Groot con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018